John Bone ist der Name folgender Personen:

* John Bone (Bischof) (1930–2014), britischer Bischof
 John Bone (Fußballspieler) (1930–2002), englischer Fußballspieler